Секујени има више значења:

 Секујени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Секујени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Секујени (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Секујени (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Секујени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији